Туркова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Туркова, Ксения Дмитриевна (род. 1980) — журналист, радиоведущая.
 Туркова, Мария Генриховна (более известна под фамилией Визи; 1904—1994) — русскоязычный и англоязычный поэт русской эмиграции первой волны в Китае.